Prirétxnoie (en rus: Приречное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 391 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Fins al 1948 la vila es deia Kazanpir, i fins al 1962 Sadóvoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea